Niemcy:
 Rennau – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Helmstedt

Osoby:
 Joachim Rennau – niemiecki pisarz